Красный Богатырь может означать:

Название 
 «Красный богатырь» — завод резиновой обуви в Москве.
 «Красный богатырь» — название, под которым был изготовлен памятник «Алёша», установленный в Пловдиве (Болгария).

Топоним 
 Красный Богатырь — посёлок в Гомельском районе Гомельской области (Белоруссия).
 Красный Богатырь — посёлок в Судогодском районе Владимирской области (Россия).
 Красный Богатырь — посёлок в городском округе Муниципальное образование город Новомосковск Тульской области (Россия).